Con il termine Salso si indicano diversi corsi d'acqua o laghi italiani:

Emilia-Romagna
Torrente Rio Salso

Puglia
Lago Salso o Pantano Salso – lago costiero bonificato vicino Manfredonia (FG).
Oasi – gestita dal WWF nei pressi di Manfredonia.

Sicilia
 Salso, o Imera Meridionale – il principale fiume della Sicilia per lunghezza.
 Salso, o Salso Cimarosa – fiume della Sicilia orientale che scorre nel territorio della provincia di Enna.

Veneto
 Canal Salso – canale artificiale che collega Mestre alla Laguna Veneta